Prva martjanska pesmarica
 Druga martjanska pesmarica